Mikado puede referirse a:

 , término obsoleto que se usaba para denominar al Emperador de Japón y que ha sido sustituido por la palabra ;
 Mikado, o juego de los palitos chinos;
 Mikado, marca de producto alimenticio en forma de palito recubierto de chocolate;
 Locomotora Mikado, un tipo de locomotora de vapor;
 Operación Mikado, frustrada operación militar del Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas;
 The Mikado, una ópera cómica;
 Amarillo Mikado, un tono de color amarillo;
 Municipio de Mikado, en Míchigan, Estados Unidos;
 Syrmaticus mikado, un faisán endémico de Taiwán;
 Holorusia mikado un insecto  de la familia Tipulidae.
 Mikado, grupo de pop francés.
 Mikado, palitos que se colocan en un recipiente relleno de esencia a jazmín o flores blancas y desprenden un agradable aroma. Suelen estar realizados a base de elementos naturales y las varillas de cáñamo se van volteando cada quince días aproximadamente.